Aleksandr Danílovitx Aleksàndrov (1912–1999), matemàtic i físic rus
 Aleksandr Pàvlovitx Aleksàndrov (1943-), cosmonauta rus
 Aleksàndar Panaiótov Aleksàndrov (1951), cosmonauta búlgar
 Aleksandr Vassílievitx Aleksàndrov (1883–1946), compositor rus
 Aleksàndar Iordanov Aleksàndrov, conegut com a «Alex», futbolista búlgar
 Aleksàndar Dragomírov Aleksàndrov, futbolista búlgar
 Aleksàndar Emílov Aleksàndrov, futbolista búlgar
 Aleksàndar Aleksandrov, remer àzeri